Lopuchin ist der Familienname folgender Personen:

 Awraam Fjodorowitsch Lopuchin († 1718), russischer Fürst
 Juri Michailowitsch Lopuchin (1924–2016), russisch-sowjetischer Mediziner
 Wladimir Michailowitsch Lopuchin (1952–2020), russischer Politiker und Minister